Beaumont-Pied-de-Bœuf puede referirse a: 

 Beaumont-Pied-de-Bœuf, comuna francesa situada en Sarthe.
 Beaumont-Pied-de-Bœuf, comuna francesa situada en Mayenne.